Ту́рышев — фамилия. Известные носители:

 Турышев, Вячеслав Геннадьевич — российский и американский астрофизик.
 Турышев, Игорь Георгиевич — советский и российский театральный деятель, основатель Малого драматического театра «Театрон» в Екатеринбурге. Художественный руководитель и директор театра с 1987 года. Руководитель актёрской мастерской в ЕГТИ.

См. также

Примечания